Cabrerizos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabrerizos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Cabrerizos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar